Francesc Muns i Castellet
 Joaquim Muns i Albuixech
 Lluís Muns (?-Barcelona, 1923), actor 
 Ramon Muns i Serinyà